Мине́рвин — русская семинаристская фамилия. Известные носители:
 Минервин, Александр Петрович (1888—1938) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Минервин, Владимир Николаевич (1899—1953) — советский ботаник, академик АН Туркменской ССР.
 Минервин, Михаил Михайлович (1886—1949) — участник Белого движения Юге России, полковник 3-го Корниловского ударного полка.
Минервин, Николай Львович (1884—1959) — российский и советский кинооператор, фотограф, изобретатель, один из первых русских кинохроникёров.